Ouargla est une ville d'Algérie et le chef-lieu de la Wilaya d'Ouargla.
 Ouargla est une tribu zénète vivant en Algérie.